Губерна́тор Мэ́на () является главой исполнительной власти и главнокомандующим Национальной гвардии, милиции и флота штата. Губернатор обеспечивает соблюдение законов штата, имеет право утверждать, либо налагать вето на законопроекты, принятые законодательным собранием штата, созывать в исключительных случаях легислатуру штата и миловать преступников, за исключением случаев государственной измены и импичмента. Офис губернатора находится на втором этаже в капитолии штата.

Округ Мэн был принят в Союз 15 марта 1820 года, став 23-м штатом. До этого он был частью штата Массачусетс. Тогда же была учреждена должность губернатора, которым может быть избран любой гражданин США, достигнувший 30-летнего возраста, проживающий в США на протяжении 15 лет, и на территории штата на протяжении последних пяти лет. Когда должность губернатора становится вакантной, её занимает председатель сената штата или, если она также является вакантной, — спикер палаты представителей, а затем — секретарь штата.

Первым губернатором стал . Нынешний губернатор Джанет Миллз вступила в должность 2 января 2019 года.

Список губернаторов

Другие должности губернаторов 
В таблице приведены другие должности, которые занимали губернаторы штата. * обозначены случаи, когда губернатор подал в отставку, чтобы занять другую должность.

Ныне живущие бывшие губернаторы 
По состоянию на июнь 2016 года живы пять бывших губернаторов Мэна:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Мэн
Губернаторы